Kolonowskie – miasto na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim
 Kolonowskie – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim
 Kolonowskie – dawna gromada
 Kolonowskie – przystanek kolejowy w Kolonowskiem, w województwie opolskim